Стратан Андрій — молдовський державний і громадсько-політичний діяч, дипломат, генерал-майор митної служби Молдови.
 Клеопатра Стратан — дочка молдовського співака Павла Стратана, наймолодша виконавиця пісень, що досягла комерційного успіху із своїм альбомом.
 Павло Стратан — молдовський співак, музикант, композитор.